

Geografia 
 Fort Oglethorpe – città della contea di Catoosa, Georgia, Stati Uniti d'America
 Monte Oglethorpe –  vetta del gruppo dei Monti Blue Ridge nella contea di Pickens, Georgia, Stati Uniti d'America
 Oglethorpe – città della contea di Macon, Georgia, Stati Uniti d'America

Persone 
 James Edward Oglethorpe – militare britannico fondatore della colonia della Georgia